Ybarra puede referirse a:

 Ybarra (apellido), apellido español de origen vasco.
 Ybarra (marca), marca española de alimentación.